Площадка № 31 — пусковая площадка на космодроме «Байконур», используемая для запусков полезной нагрузки с помощью ракет-носителей, созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

Впервые стартовая позиция № 6 площадки № 31 была использована 14 января 1961 года, для испытания МБР Р-7А (8К71).

14 января 1969 года с этого старта в космос отправился корабль «Союз-4», а в октябре 1969 года корабли «Союз-6» и «Союз-8».

С площадки № 31 производились запуски космических аппаратов «Метеор», «Молния», «Прогноз», «Ресурс-0», «IRS», некоторых спутников серии «Космос». Пилотируемые запуски космических кораблей «Союз» с этой ПУ осуществлялись в 1960-е, 1970-е и начале 1980-х годов, а также с 2012 года. По состоянию на январь 2018 года, с 31-й площадки осуществлено 15 пилотируемых запусков.

К 2006 году была модернизирована для возможности проведения пусков Р-Н «Союз-2». В настоящее время используется для коммерческих запусков космических аппаратов ракетами Союз-ФГ/Фрегат, Союз-2/Фрегат.

В 2009 году, после увеличения числа запусков к Международной Космической Станции в связи с увеличением экипажа МКС, часть запусков грузовых кораблей «Прогресс» ракетой «Союз-У» также перенесена на площадку № 31.

23 октября 2012 года (в связи с реконструкцией Гагаринского старта) вновь (впервые с 1984 года после запуска корабля Союз Т-12) стала использоваться для запуска пилотируемых кораблей «Союз». На октябрь 2019 года было произведено три таких пуска.

Перечень пусков с площадки

См. также 
 Космодром «Байконур»
 Гагаринский старт

Примечания

Литература 
 «Ракеты и люди» — Б. Е. Черток, : «Машиностроение», 1999, — ISBN 5-217-02942-0;
 «Прорыв в космос» — К. В. Герчик, : ТОО «Велес», 1994, — ISBN 5-87955-001-X;
 «Испытание ракетно-космической техники — дело моей жизни» События и факты — А. И. Осташев, Королёв, 2001. ;
 «Королёв: Факты и мифы» — Я. К. Голованов, : «Наука», 1994, — ISBN 5-02-000822-2;
 «Байконур. Королёв. Янгель.» — . И. Кузнецкий, Воронеж: ИПФ «Воронеж», 1997, ISBN 5-89981-117-X;
 
 «Берег Вселенной» — под редакцией Болтенко А. С., Киев, издательство «Феникс», 2014, ISBN 978-966-136-169-9

Ссылки 
 
 

Здания и сооружения, построенные в 1961 году в СССР
Пусковые площадки Байконура
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры
Появились в 1961 году в Казахстане